Alpha Centauri – la stella più brillante della costellazione del Centauro nel cielo notturno terrestre
 Alpha Centauri – album musicale dei Tangerine Dream
 Alpha Centauri – album musicale dei Tauro Boys
 Alpha Centauri – gruppo musicale beat italiano
 Alpha Centauri – gruppo musicale hard rock anni 70
 Sid Meier's Alpha Centauri – videogioco di Sid Meier